

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Podborcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Podborcze – część wsi Kokot w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Podborcze – część wsi Umianowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije